

Ciències 
 M3
 Messier 3
 Receptor muscarínic M3
 Codi ATC M03
 Moon Mineralogy Mapper o bé M3, un instrument espacial de la NASA.

Tecnologia 
 Modula-3
 Super Metroid, també coneguda com a Metroid 3
 Mother 3

Transport 
 BMW M3

Música 
 Korg M3

Militar

Armes 
 37 mm Gun M3
 M3 howitzer
 Benelli M3
 Subfusil M3

Vehicles 
 M3 Amphibious Rig
 M3 Bradley
 M3 Half-track
 M3 Lee
 M3 Scout Car
 M3 Stuart

Accessori 
 M3 tripod